bioenergia, mint megújuló energiaforrás
 bioenergia az alternatív gyógyászatban